Syme bezeichnet:

 Symi, griechische Insel bei Rhodos  
 Syme (Mythologie), sagenhafte Namensgeberin der Insel
 Syme Engineering & Motor Pty Ltd, ehemaliger australischer Hersteller von Automobilen

Syme ist der Familienname folgender Personen: 
 Brent Syme, kanadischer Curler
 David Syme (1827–1908), schottisch-australischer Zeitungsbesitzer
 Ebenezer Syme (1826–1860), schottisch-australischer Journalist
 Geoffrey Syme (1873–1942), australischer Zeitungsbesitzer und -herausgeber  
 James Syme (1799–1870), schottischer Chirurg
 John Thomas Irvine Boswell Syme (1822–1888), britischer Botaniker
 Patrick Syme (1774–1845), schottischer Pflanzenmaler
 Ronald Syme (1903–1989), aus Neuseeland stammender Althistoriker

Siehe auch:
 1984 (Roman), dort kommt eine „Unperson“ namens Syme vor
 Sime
 Seim
 Symes